То́мми Са́нтала (; род. 27 июня 1979, Хельсинки, Финляндия) — финский хоккеист.

Биография 
Воспитанник хоккейного клуба «Йокерит». В сезоне 1998/99 сыграл первый матч на высшем уровне. В 1999 году на драфте НХЛ права за игроком были закреплены за клубом «Атланта Трэшерз». В 2000 году перешёл в другой клуб финской лиги «ХПК». В клубе провёл 4 сезона, сыграл 161 матч, забросил 45 шайб и отдал 97 голевых пасов.

В 2003 году отправился за океан, играл в НХЛ за «Атланту». Выступал также в АХЛ за «Чикаго Вулвз», с командой дошёл до финала Кубка Колдера. Во время локаута играл в финской лиге, в «Йокерите». В 2005 году был продан «Атлантой» в «Ванкувер». Сыграл 30 матчей за команду, но получил травму колена 8 декабря 2006 года и вынужден был пропустить большую часть сезона. 5 сентября 2007 года в качестве свободного агента подписал контракт с «Йокеритом». Провёл в команде 1 сезон, после чего подписал контракт со швейцарским клубом «Клотен Флайерз».

За «Клотен» отыграл 8 лет. В швейцарской лиге провёл 393 матча, забросил 108 шайб и 252 раза ассистировал соклубникам во взятии ворот соперника. Покинул клуб в декабре 2016 года, а 23 числа подписал контракт с магнитогорским «Металлургом».

Выступал за юниорские и молодёжные команды Финляндии. За основную команду выступал на 4 чемпионатах мира, также играл на Еврохоккейтурах. Бронзовый призёр чемпионата мира 2006 года в Латвии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Финляндии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки ХК ХПК
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Манитоба Мус»
Игроки ХК «Клотен»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Задрафтованные ХК «Атланта Трэшерз»